Cervera de Buitrago är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Cervera de Buitrago ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Cervera de Buitrago är kuperad, och sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Cervera de Buitrago. Runt Cervera de Buitrago är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Torrelaguna,  km söder om Cervera de Buitrago. Omgivningarna runt Cervera de Buitrago är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid